Kytönen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kytönen (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kytönen (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar